HMI steht für:
 Hahn-Meitner-Institut, naturwissenschaftliches Forschungszentrum in Deutschland
 Hannover-Messe-Industrie, Industriemesse in Hannover, siehe Hannover Messe
 Helioseismic and Magnetic Imager, ein Instrument des NASA-Satelliten Solar Dynamics Observatory
 Himalayan Mountaineering Institute, eine indische Bergsteigerorganisation
 HMI-Lampe, eine von Osram  entwickelte Halogenmetalldampflampe mit besonders hohem Farbwiedergabeindex
 HMI-Organisation, die Network-Marketing-Abteilung der Ergo Versicherungsgruppe
 Host Micro Interface, ein binäres Maschinenprotokoll von CompuServe
 Human-Machine Interaction, interdisziplinäre Wissenschaft über den Umgang des Menschen mit Maschinen, siehe Mensch-Computer-Interaktion
 Human-Machine Interface, siehe Mensch-Maschine-Schnittstelle
 Hyundai Motor India Limited, eine 1996 gegründete Tochtergesellschaft der südkoreanischen Hyundai Motor Company, Unternehmenssitz Chennai 
 NAHB/Wells Fargo Housing Market Index (auch NAHB-Hausmarktindex genannt) gehört zu den wichtigen volkswirtschaftlichen Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten

hmi steht für:
 nördliches Huishui-Miao (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten von Huishui-Miao, einer der Sprachen der Miao, im chinesischen Kreis Huishui

Abkürzung